Джама́л Султа́нович Отарсулта́нов (14 апреля 1987, с. Солнечное, Хасавюртовский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2012 года в категории до 55 кг, чемпион Европы 2008, 2011 и 2012 годов, чемпион России 2012 года, Заслуженный мастер спорта России. Член сборной команды России с 2005 года.

Биография 
Джамал Отарсултанов родился 14 апреля 1987 года в села Солнечное Хасавюртовского района. Чеченец. Студент Московской государственной академии физической культуры.

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по вольной борьбе 2005 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2006 — ;
 Межконтинентальный Кубок ЦСКА 2007 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2007 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2008 — ;
 Гран-При Иван Ярыгин 2008 — ;
 Гран-При Иван Ярыгин 2009 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2010 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2011 — ;
 Гран-При Иван Ярыгин 2011 — ;
 Гран-При Иван Ярыгин 2012 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2012 — ;
 Кубок Европейских наций 2013 (команда) — ;
 Гран-При Иван Ярыгин 2014 — ;
 Гран-При Иван Ярыгин 2015 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2015 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2016 — ;

Награды 
 Орден Дружбы (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Отарсултанов Джамал Султанович на сайте Федерации спортивной борьбы России
 Отарсултанов Джамал Султанович на сайте ЦСКА
 
 
 

Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы полулёгкого веса
Прапорщики (Российская Федерация)